Франквіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Франквіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Франквіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма